Dhurata Dora, właściwie Dhurata Murturi (ur. 24 grudnia 1992 w Norymberdze) – niemiecka piosenkarka pochodzenia kosowskiego.

Teledyski

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Dhurata Dora w bazie IMDb 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Norymberdze
Ludzie związani z Fürth
Niemieckie wokalistki popowe
Niemieckie wokalistki reggae
Niemcy pochodzenia kosowskiego
Niemcy pochodzenia albańskiego
Kosowscy Albańczycy